Kaka kan referere til flere artikler:

 Kaká (Ricardo Izecson dos Santos Leite) (født 1982) – en brasiliansk fodboldspiller
 Kazimierz Deyna (1947-1989) – en polsk fodboldspiller med øgenavnet "Kaka"
 Kaka Hathrasi (1906-1995) – en hindi satiriker
 Kaka Joginder Singh (1918-1998) – en punjabi politiker
 Claudiano Bezerra da Silva (født 1981) – en brasiliansk fodboldspiller, også kendt som Kaká
 Rajabu Willer (Little Kaka) (født 1991) – en dansk reggaemusiker, også kendt som Little "Kaka"

 Kākā – en papegøje fra New Zealand
 Norfolk Island Kākā – en uddød papegøje
 Chatham Island Kākā – en uddød papegøje
 Kaka Point – en mindre bebyggelse på New Zealand
 Kaka (Centralafrikanske Republik) – en by i den Centralafrikanske Republik
 Kaka (Togo) – en by i Togo
Kaka (fugl) - en newzealandsk papegøje

Se også 
 Caca